Слюсаренко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Слюсаренко, Алексей Андреевич (1824—1877) — русский военачальник, полковник русской армии.
 Слюсаренко, Анатолий Игнатьевич (род. 1938) — советский и украинский учёный.
 Слюсаренко, Виталий Андреевич (1915—?) — советский партийный деятель.
 
 Слюсаренко, Захар Карпович (1907—1987) — дважды Герой Советского Союза.
 Слюсаренко, Николай Фадеевич (?—?) — композитор православной музыки, дирижёр Императорской капеллы, Санкт-Петербург (1908?-1939?)
 Слюсаренко, Оксана Александровна (род. 1962) — украинский дипломат.
 
 Слюсаренко, Сергей Сергеевич (род. 1955) — писатель-фантаст, поэт, физик.

См. также 
 Слесаренко
 Слисаренко